Bourse steht für:
 Pariser Börse, die einzige Börse Frankreichs
 Bourse (Métro Paris), eine Station der Pariser Métro

Siehe auch:
 Bours